August Neidhardt von Gneisenau (1760-1831), feldmaresciallo prussiano

 Una delle unità navali tedesche che da questi presero il nome:
SMS Gneisenau (1879), fregata a tre alberi con scafo in ferro varata nel 1879, affondata nel 1900
SMS Gneisenau (1906), incrociatore corazzato varato nel 1906, affondato nel 1914
Gneisenau, nave da battaglia, varata nel 1936, affondata nel 1945
 Gneisenau – località del comune tedesco di Uckerland